Артур Эмарович Товмасян (; род. 1 марта 1981, пгт Першотравневое, Донецкая область) — украинский государственный деятель, председатель Харьковской районной государственной администрации (2020) и председатель Харьковского областного совета (с 11 декабря 2020 до 19 августа 2021). После возбуждения уголовного дела по подозрению в вымогательстве взятки в размере 1 млн гривен, написал заявление о сложении полномочий.

Биография 
Окончил Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого, Харьковскую национальную академию городского хозяйства и Харьковский институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины.

2000-2002 - юрист-консультант ОАО «Азовский» в городе Мариуполь, Донецкой области. 2005-2007 - начальник Государственной исполнительной службы в Жовтневом районе Мариуполя.

В сентябре 2014 был советником председателя Харьковской областной государственной администрации по обеспечению деятельности председателя и заместителей председателя. 2014-2017 - заместитель начальника Харьковского управления юстиции Главного управления юстиции в Харьковской области.

В марте 2018 года – заместитель начальника главного территориального управления юстиции по вопросам государственной исполнительной службы – начальник Управления государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Запорожской области.

2018-2019 – заместитель начальника главного территориального управления юстиции по вопросам государственной исполнительной службы – начальником Управления государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Харьковской области.

С 15 апреля по 18 декабря 2020 - председатель Харьковской районной государственной администрации.

В октябре 2020 избран депутатом Харьковского областного совета от партии «Слуга народа».

С 11 декабря 2020 по 19 августа 2021 года - председатель Харьковского областного совета.

В сентябре 2021 года избран вице-президентом Ассоциации органов местного самоуправления Харьковской области.

Расследование 
22 июля 2021 Товмасяна и его заместителя Андрея Малыша задержали во время получения последней части взятки. 26 июля в кабинете Товмасяна и по месту его жительства провели обыски.

4 августа 2021 года Товмасяну вручили подозрение в получении взятки в размере 1,05 млн грн. Деньги они требовали, чтобы оставить в должности Сергея Шпаркого, руководителя областного коммунального предприятия, учредителем которого Харьковский областной совет. Деньги передавали адвокату Руслану Табанашу, который был посредником. Среди доказательств следствия: свидетельские показания, изъятые средства и данные с мобильного телефона.

Высший антикоррупционный суд избрал Товмасяну меру пресечения в виде залога в 2,9 млн грн. 18 августа 2021 Артур Товмасян подал в отставку с должности председателя Харьковского областного совета. Депутаты Харьковского областного совета 19 августа 2021 года поддержали решение об увольнении Артура Товмасяна с должности.

Примечания 

Выпускники Харьковского национального университета городского хозяйства имени А. Н. Бекетова
Выпускники Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого
Выпускники Национальной академии государственного управления при Президенте Украины
Главы районных государственных администраций Украины
Председатели Харьковского областного совета
Персоналии по алфавиту